GH steht für:
 General Hospital, eine US-amerikanische Seifenoper
 Gerichtshof, ein international oder länderbezogenes Gericht
 Gesamthärte, siehe Wasserhärte
 Gesamthochschule, eine ehemalige universitäre Hochschulform, die Merkmale von Universitäten und Fachhochschulen miteinander verband 
 Ghana, westafrikanischer Staat nach ISO 3166
 Ghana Airways, von 1958 bis 2004 die nationale Fluggesellschaft Ghanas, Sitz in Accra nach dem IATA-Code
 Glory Hole, ein Loch in der Wand zwecks anonymer Sexualkontakte
 Greatest Hits, in der Musikindustrie die Zusammenstellung von Musiktiteln einzelner Interpreten bzw. Bands oder zu einem bestimmten Thema auf Tonträgern, siehe Kompilation (Musik)
 Großhandel, Handel, in dem Handelswaren, die in der Regel nicht selbst be- oder verarbeitet werden, von Herstellern oder Lieferanten beschafft und an Wiederverkäufer, Weiterverarbeiter, gewerbliche Verwender, jedoch nicht an private Haushalte, abgesetzt werden
 Growth Hormone, die englische Bezeichnung für Somatropin
 Guitar Hero, eine Videospielserie aus dem Bereich der Musikspiele
 Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch, ein Gymnasium im mittelfränkischen Höchstadt a. d. Aisch

Gh steht für folgende Personen:

 Maroun „Gh“ Merhej (* 1995), libanesischer E-Sportler

GH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Al-Gharbiyya
 Großbritannien: Maidstone

Gh (und gh) ist:
 ein sogenannter Digraph in der Orthographie vieler Sprachen, siehe auch Ĝ oder Gh (Digraph)

.gh steht für:
 .gh, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Ghana

Siehe auch:

Abkürzung